Никола́й Щерби́на: Щербина, Николай Гаврилович (1919—1952) — штурман, Герой Советского Союза.
 Щербина, Николай Павлович (1920—1941) — советский пограничник, Герой Советского Союза.
 Щербина, Николай Семёнович (1920—1981) — лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.
 Щербина, Николай Фёдорович (1821—1869) — русский поэт.